

Geografia
 Morland – villaggio del Regno Unito e dell'Inghilterra in Cumbria
 Morland – comune degli Stati Uniti d'America e del Kansas

Persone 
 George Morland – pittore britannico
 Kjetil Mørland – cantante norvegese
 Samuel Morland – diplomatico, crittografo e inventore britannico
 Thomas Morland – militare britannico